Vittorio Alfieri (1749-1803) – drammaturgo, poeta e scrittore italiano
 Vittorio Luigi Alfieri (1863-1918) – politico italiano
 Vittorio Alfieri (1863-1930) – economista italiano
 Vittorio Alfieri (1911) – calciatore italiano
 Vittorio Alfieri – cacciatorpediniere della Regia Marina italiana
 Liceo classico statale Vittorio Alfieri – liceo classico di Torino dedicato allo scrittore

Pagine correlate 

 Alfieri
 Teatro Vittorio Alfieri